А́йон Оверма́н (; 9 ноября 1976, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская .

Биография и карьера 
Оверман родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Мать Оверман — афроамериканка, а её отец имеет английские корни и родом из Великобритании. Начала сниматься в рекламных ролика, когда ей не было и четырёх лет. В возрасте тринадцати лет она дебютировала в репертуарном театре Чип Филдс. Она окончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и получила своего первого агента в 1993 году.

Оверман играла роль второго плана Детектива Сэм Блэр в телесериале «Говорящая с призраками» с 2008-го по 2010-й год. У неё также была роль второго плана Марии Скотт в пятом сезоне телесериала «Отчаянные домохозяйки».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США